Зимовец — фамилия:

 Зимовец, Виталий Андреевич (1939—2018) — советский и украинский кинооператор.
 Зимовец, Серафим Никитович (1905—1980) — Герой Социалистического Труда.